Пе́льта — лёгкий кожаный щит, используемый фракийскими пехотинцами-велитами (пелтастами), имеющий форму полумесяца. Изготовлялся из лёгкого дерева, или плетёнки из тростника, лозы, ивовых прутьев и др. Каркас обтягивался кожей, а сверху мог покрываться медью. Ксенофонт писал, что пелта имеет круглую форму, однако такое описание встречается редко. Персы и другие восточные воины также использовали щиты, похожие на пелту. Тем не менее считается, что родиной щита в форме полумесяца является именно Фракия.

Литература

Ссылки 
 Пелтаст с пелтой

Античное оружие
Щиты
Фракийцы